Dos minadores de la Armada Imperial Japonesa, así como un buque auxiliar de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre  en honor al estrecho de Tsugaru, en la Prefectura de Aomori:

 El Tsugaru, originalmente Pallada, capturado a Rusia en 1905, reclasificado como minador en 1920.
 El Tsugaru, único miembro de su clase, activo desde 1941 y hundido en 1944.
 El Tsugaru (ARC-481), único miembro de su clase, activo desde 1955, reclasificado como auxiliar y renumerado ASU-7001 en 1980.